PKA steht für:

 Napaskiak Airport, staatlicher Flughafen in Napaskiak, Alaska (IATA-Code)
 Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und osteuropäischen Staaten
 Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter, Ausbildungsberuf in Deutschland
 Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz, Lehrberuf in Österreich
 Pilot-Konditionierungsanlage Gorleben zum Verpacken von radioaktiven Abfällen in endlagerfähige Behälter 
 PKA Marketing, später EG Autocraft, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Polizeikommissar-Anwärter, ein Dienstgrad bei der Schutzpolizei, siehe Polizeivollzugsbeamter #Laufbahnen
 Projekt Klassenanalyse, ein theoretischer Zirkel in den 1970ern
 Proteinkinase A, ein Enzym
 Powiat Kaliski in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

pKa steht für:
 Maß für die Stärke einer Säure (in englischer Sprache), siehe Säurekonstante

Abkürzung